Les attaques des bases aériennes de Dyagilevo et Engels-2 sont des bombardements présumés par les forces ukrainiennes de la base aérienne d'Engels dans l'oblast de Saratov et de la base aérienne de Dyagilevo dans l'oblast de Riazan, survenus les 5 décembre et 26 décembre 2022, lors de l'invasion russe de l'Ukraine en 2022.

Attaques 
Le matin du 5 décembre 2022, les habitants de la ville d'Engels ont rapporté avoir entendu des explosions. À  du matin, le gouverneur de la région de Saratov a déclaré qu'il n'y avait pas eu de victimes et qu'aucun bien civil n'avait été endommagé. Plus tard, deux avions Tu-95 ont été gravement endommagés. Le même matin, une attaque contre la base aérienne de Dyagilevo a été signalée. Un Tu-22M3 a été endommagé et un camion-citerne a explosé, 3 personnes ont été tuées et 6 personnes ont été blessées.

Le 26 décembre, il y a eu une attaque répétée sur la base aérienne d'Engels, qui a causé la mort de trois officiers des forces armées russes. Selon le ministère de la Défense de la Russie, aucun équipement aéronautique n'a été endommagé.

Notes et références 

Invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022
Décembre 2022
Bombardement